

Моравце — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства.

Гонтьянське Моравце — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.
 Злате Моравце — місто в Нітранському краї.
 Злате Моравце — округ в Нітранському краї.

 ВіОн (Злате Моравце) — словацький футбольний клуб.